

Марцелюв — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Марцелюв — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Марцелюв — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства